Schutzfrist steht für:
 Schutzfrist, Schutzdauer eines urheberrechtlich geschützten Werkes, siehe Regelschutzfrist
 Schutzfrist, Zeitdauer, in der Archivalien nicht vom Benutzer eingesehen werden dürfen, siehe Sperrfrist (Archivwesen)
 Schutzfrist, Beschäftigungsverbot nach einer Entbindung, siehe Mutterschutz

 Schutzzeit steht für:
 Schutzzeit, Sicherheitsintervall bei Signalanlagen, siehe Zwischenzeit (Verkehrstechnik)
 Schutzzeit, Rechtsanspruch von Angehörigen der Bundeswehr, siehe Einsatz-Weiterverwendungsgesetz

Siehe auch:
 Schutz
 Sperrfrist – Schonzeit (Begriffsklärung)